Australië
 Tablelands (Noordelijk Territorium), een plaats in het Noordelijk Territorium
 Tablelands (Gladstone Region), een spookdorp in Queensland
 Tablelands (South Burnett Region), een plaats in Queensland
 Tablelands Region, een local government area in Queensland
 Tablelands (stemdistrict), een voormalig stemdistrict

Canada
 Tablelands (Canada), een berggebied op Newfoundland